М21 (латиницей) может означать:
 M21 — американская самозарядная снайперская винтовка,
 M21 — звёздное скопление в созвездии Стрельца.
 M21 — самоходная артиллерийская установка (САУ) США, класса самоходных миномётов, созданная в период Второй мировой войны
 Застава М21 — югославский/сербский автомат производства компании «Застава Оружје»
М21 (кириллицей) может означать: